Die Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der Deutschen Eisenbahn-Gesellschaft in Deutschland sind nach einem eigenen Baureihenschema geordnet. Die Baureihen wurden in den 1950er Jahren ausgesucht und erhielten zwischen 1960 und 1969 eine Umzeichnung.

Dampflokomotiven (Normalspur) 

Der Fahrzeugstand der DEG wurde schon um die Zeit 1950 festgelegt. Möglicherweise sollte durch die neue Bezeichnung die ursprüngliche Bezeichnungspraxis mit Bahnverwaltung und der Nummer mit Erstbesetzung, Zweitbesetzung etc. vermeiden. Um Doppelbesetzungen weitgehend auszuschalten und die Maschinen in ihrer Achsfolge in ein schlüssiges Schema zu setzen, wurden die Lokomotiven nach folgendem Nummernplan umgezeichnet;
 1 + 2 = Lokomotiven mit der Achsfolge B n2t,
 10 + 11 = Lokomotiven mit der Achsfolge 1’B n2t,
 21 – 28 = Lokomotiven mit der Achsfolge C n2t,
 31 – 38 = Lokomotiven mit der Achsfolge C n2t,
 41 – 44 = Lokomotiven mit der Achsfolge C1’ n2t,
 50 – 51 = Lokomotiven mit der Achsfolge 1’C n2t,
 61 – 66 = Lokomotiven mit der Achsfolge B’B n4vt,
 72 – 73 = Lokomotiven mit der Achsfolge D n2t,
 90 – 91 = Lokomotiven mit der Achsfolge D n2t,
 140 – 146 = Lokomotiven mit der Achsfolge 1’C h2t,
 150 – 159 = Lokomotiven mit der Achsfolge 1’C h2t,
 161 – 162 = Lokomotiven mit der Achsfolge 1’D h2t,
 170 – 176 = Lokomotiven mit der Achsfolge D h2t,
 180 – 185 = Lokomotiven mit der Achsfolge D h2t,
 191 – 196 = Lokomotiven mit der Achsfolge D h2t,
 201 – 206 = Lokomotiven mit der Achsfolge E h2t,
 211 = Lokomotive mit der Achsfolge 1’C1’ h2t,
 221 – 227 = Lokomotiven mit der Achsfolge 1’C1’ h2t,
 231 – 232 = Lokomotiven mit der Achsfolge 1’C2’ h2t,
 261 – 262 = Lokomotiven mit der Achsfolge 1’D1’ h2t,
 271 = Lokomotive mit der Achsfolge 1’E1’ h2t.
Um die Zeit war abzusehen, dass die Produktion von Dampflokomotiven zu Ende geht und keine neue neuen Lokomotiven in größerer Stückzahl mehr produziert wurden. Viele Lokomotiven, die für die Umzeichnung vorgesehen waren, waren dann schon um 1960 nicht mehr im Betriebsdienst. So waren zwei Lokomotiven der Mosel-Personenzuglokomotiven in die Umzeichnung vorgesehen, tatsächlich kam dann nur noch die Nummer 11 1960 in die Umzeichnung. Auch von den Mosel-Güterzuglokomotiven sollten drei Lokomotiven eine DEG-Bezeichnung bekommen, tatsächlich bekam nur noch die Nummer 66 eine Umbezeichnung. Viele der in der Liste ab 1960 enthaltenen Maschinen waren außer Betrieb abgestellt, je nach dem Erhaltungszustand und der Gültigkeit der Einsatzfristen. Auch mit diesem Umzeichnungssystem ist es später zu Dopplungen gekommen, so hat es eine DEG Nummer 1 einmal mit der Achsfolge B und eine mit der Achsfolge C gegeben.

Diesellokomotiven und Kleinlokomotiven (Normalspur) 

Bei den Diesellokomotiven waren Lokomotiven in der Leistungsklasse von 30 PS bis zur Leistung von 1200 PS vertreten. Die Loks entstanden in dem Zeitraum von 1934 bis 1968. Technisch war da von der Lokomotive mit mechanischer Kraftübertragung und Stangenantrieb bis zur hydrodynamischen Kraftübertragung und Gelenkwellenantrieb alles inbegriffen. Öfters waren neue Maschinen von den Herstellern an die Gesellschaft zur Miete gegeben worden, welche dann zur Erprobung bei den Eisenbahngesellschaften herumgereicht wurden. Vom Hersteller her dominierten die Lokomotiven von MaK, es waren auch einige Exemplare von KHD, BMAG, Jung, O&K, ME, Henschel und Krauss-Maffei mit vertreten. Lokomotiven mit dieselelektrischem Antrieb hat es nicht gegeben.

Dieseltriebwagen (Normalspur) 

Der Triebwagenbestand der DEG war ein repräsentativer Querschnitt von Fahrzeugen rund um die Vorkriegs- und Nachkriegsgeschichte. Es dominierten im Betrieb die Esslinger Triebwagen, aber daneben gab es eine große Anzahl von Fahrzeugen mit kleiner Stückzahl und unterschiedlichem Alter, die nach dem jeweiligen Aufgabengebiet gebraucht oder fabrikneu ihren Dienst verrichteten. Es dominierten zahlenmäßig die Vierachser mit zwei Drehgestellen, zweiachsige Fahrzeuge waren noch zahlreich vertreten. Die Mehrzahl der Fahrzeuge hatte ein mechanisches Getriebe.

Die Fahrzeugflotte repräsentiert das Streckensterben auf Privatbahnen in der Fläche ab der Zeit um 1960. Viele Fahrzeuge aus der Vorkriegsproduktion wurden bereits Ende der 1960er Jahre ausgemustert. Die anderen Dieseltriebwagen neueren Baujahres waren bis in die 1990er Jahre aktiv im Einsatz und wurden dann durch Streckenreduzierungen überflüssig oder durch Neubaufahrzeuge ersetzt. Einige Fahrzeuge sind 2020 noch im Einsatz bei Museumsbahnen erlebbar.

Elektrische Fahrzeuge (Normalspur) 
Die Liste enthält Fahrzeuge der Bad Eilsener Kleinbahn und der Dürener Kreisbahn.

Dampflokomotiven (Schmalspur)

Diesellokomotiven und Triebwagen (Schmalspur) 

Bei den schmalspurigen Verbrennungsfahrzeugen handelt es sich um Fahrzeuge der Geilenkirchener Kreisbahn und der Nassauischen Kleinbahn

Beteiligungsbahnen

Große Beteiligungsbahnen 

 Moselbahn
 Teutoburger Wald-Eisenbahn
 Braunschweig-Schöninger Eisenbahn

Kleine Beteiligungsbahnen 

 Kiel-Schönberger Eisenbahn
 Kiel-Seegeberger Eisenbahn
 Farge-Vegesacker Eisenbahn
 Eisenbahn Bremen-Thedinghausen
 Rinteln-Stadthagener Eisenbahn
 Hildesheim-Peiner Kreis-Eisenbahn
 Röhrtalbahn
 Kleinbahn Beuel-Großenbusch

Betriebsführungsbahnen 

 Kassel-Naumburger Eisenbahn
 Butzbach-Licher Eisenbahn
 Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn
 Reinheim-Reichelsheimer Eisenbahn
 Jülicher Kreisbahn
 Dürener Kreisbahn
 Bad Eilsener Kleinbahn
 Marburger Kreisbahn

Literatur 
 Rolf Löttgers: Privatbahnen in Deutschland: Die Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft 1960–1969. Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1983, ISBN 3-440-05162-5.

Drg
!